Национа́льно-демократи́ческая па́ртия Герма́нии, :

 Национал-демократическая партия Германии — правоконсервативная партия в ФРГ (ранее НДП)
 Национально-демократическая партия Германии (ГДР) — либеральная партия в бывшей ГДР, созданная в результате инициированного властями раскола в Либерально-демократической партии (ГДР); после объединения Германии вошла в состав СвДП